Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Komšić – chorwacka narciarka alpejska
 Željko Komšić – bośniacki polityk